Am:
 Am — акорд ля мінор
 Am — позначення хімічного елемента америцій
 Am — кодове позначення мусонного клімату за класифікацією Кеппена
 .am — національний домен верхнього рівня для Вірменії
 Am-зірка — зірка спектрального класу A, яка має у своєму спектрі незвично сильні лінії поглинання металів

 Абревіатура

AM:
 A.M. — Вигаданий суперкомп'ютер, головний антагоніст оповідання «Я не маю рота, але мушу кричати» Гарлана Еліссона, а також з комп'ютерної гри за мотивами даного оповідання — «I Have No Mouth, and I Must Scream»
 AM (ABC Radio), передача радіо ABC про поточні події
 A.M., альбом групи Wilco

Крім того, латинські літери AM або A. m. також використовуються у скороченнях латинських і англійських слів.

 Am, am — Америка, американський (у скороченом вигляді Pan-Am та Trans-Am)
 A. m. (лат.):
 Ante meridiem — у позначеннях часу означає до полудня
 Anno mundi — у позначеннях дат означає у рік від створення світу
 AM, Anno Martyrum — Ера Діоклетіана, спосіб відраховувати роки від сходження імператора Діоклетіана (284 рік), використовувалася олександрійськими християнами у IV і V століттях
 A/m, away message — повідомлення про статус «відійшов» (від комп'ютера) у системах мережного спілкування

В одиницях вимірювань:
 Аттометр (Attometre), одиниця довжини, рівна 10−18 м

У званнях і посадах:
 Artium (liberalium) Magister, магістр (вільних або витончених) мистецтв
 Assembly Member, член Національної асамблеї Уельсу чи Лондонської асамблеї
 Air Marshal, військовий чин у ВПС Великої Британії та багатьох інших ВПС країн Британської співдружності

У науці:
 Am, amh — Амхарська мова, кодування згідно з ISO
 Automated Mathematician, одна з перших систем штучного інтелекту, що автоматично генерувала теореми

У техніці:
 AM — позначення амплітудної модуляції
 AM — один з діапазонів мовлення радіостанцій

У географії:
 Амазонас, штат Бразилії
 Амран (мухафаза), губернаторство Ємена

У транспорті:
 Airmail — авіапошта
 Позначення мінного тральщика за класифікацією військового флоту США 1921 року
 Arkansas and Missouri Railroad, залізниця у США

 Інше
 Air Medal, військова нагорода у США

Див. також 
 АМ